L'isola dei famosi  (VF : L'île des célébrités) est une émission de télé réalité italienne diffusée avant sur la Rai 2 entre 2003 et 2011 avec Simona Ventura et entre 2011 et 2012 avec Nicola Savino et après sur Canale 5 entre 2015 et 2019 avec Alessia Marcuzzi et depuis 2021 avec Ilary Blasi.

Règlement 
Dans L'isola dei famosi, un groupe de concurrents VIP (lors des saisons 5 à 8 des « non VIP » ont été intégrés au jeu) doit être capable de survivre sur une île déserte sans commodités (ils doivent construire un abri, allumer un feu, se procurer de la nourriture, etc.). Les concurrents disposent d'un kit de survie de base qu'ils peuvent, grâce à quelques jeux collectifs, enrichir de nouveaux objets.

Une fois par semaine, un jeu a lieu pour désigner le leader de la semaine : des épreuves déterminent un concurrent qui devient immunisé contre l'élimination lors du prochain épisode. En effet, chaque semaine, en direct, un candidat est éliminé. En finale, les derniers survivants s'affrontent pour gagner l'argent de la première place.

Déroulement des saisons 
Légende :

Saison 1 (2003) 
Cette saison est la première diffusée sur Rai Due.

L'émission est diffusée durant 50 jours, entre les  et . Le vainqueur est Walter Nudo.

Saison 2 (2004) 
L'émission est diffusée durant 55 jours, entre les  et . Le vainqueur est Sergio Múñiz.

Saison 3 (2005) 
L'émission est diffusée durant 55 jours, entre les  et . Le vainqueur est Lory Del Santo.

Saison 4 (2006) 
L'émission est diffusée durant 55 jours, entre les  et . Le vainqueur est Luca Calvani.

Saison 5 (2007) 
L'émission est diffusée durant 71 jours, entre les  et . Le vainqueur est Manuela Villa.

Paul Belmondo a été en compétition du  au  jour.

Saison 6 (2008) 
L'émission est diffusée durant 71 jours, entre les  et . Le vainqueur est Vladimir Luxuria.

Saison 7 (2010) 
L'émission est diffusée durant 71 jours, entre les  et . Le vainqueur est Daniele Battaglia.

Ivana Trump et Oscar Pistorius font partie des célébrités invitées sur l'île.

Saison 8 (2011) 
L'émission est diffusée durant 72 jours, entre les  et . Le vainqueur est Giorgia Palmas.

Saison 9 (2012) 
L'émission est diffusée durant 72 jours, entre les  et . Le vainqueur est Antonella Elia.

Saison 10 (2015) 
Cette saison est la première diffusée sur Canale 5.

La saison 10 aurait dû débuter le , mais à la suite d'une tempête sur le lieu du tournage, la production a retardé le lancement d'une semaine, le . La finale a lieu 50 jours plus tard, le .

La liste des célébrités participantes est annoncée courant .

Catherine a participé en 2007 à la saison 4 de Ballando con le stelle.
Cecilia participera en 2017, avec son frère Jeremías, à la saison 2 de Grande Fratello VIP.
Charlotte participera en 2016 à la saison 4 de Gran Hermano VIP.
Giulia et Giulia participeront en 2018 à la saison 3 de Grande Fratello VIP.
Andrea participera en 2020 à la saison 4 de Grande Fratello VIP.

Saison 11 (2016) 
L'émission est diffusée durant 60 jours, entre les  et . Le vainqueur est Giacobbe Fragomeni.

Saison 12 (2017) 
L'émission est diffusée durant 73 jours, entre les  et . Le vainqueur est Raz Degan.

Rocco Siffredi, le finaliste de la saison 10, est invité sur l'île du  au  jour.

Saison 13 (2018) 
L'émission est diffusée durant 85 jours, entre les  et . Le vainqueur est Nino Formicola.

Saison 14 (2019) 
L'émission est diffusée durant 68 jours, entre les  et . Le vainqueur est Marco Maddaloni.

Le frère d'Aaron, Killian, participe à l'édition de 2011.
Les sœurs de Jeremías, Belén et Cecilia, ont participé chacune à une édition de l'émission (la saison 6 pour Belén, et la saison 10 pour Cecilia).
Youma a participé à la saison 2 de Ballando con le stelle, entre 2005 et 2006.
Stefano a participé à la saison 5 de Ballando con le stelle, en 2009. En 2016 et 2020 il participe à Grande Fratello VIP.
Kaspar a remporté la saison 7 de Ballando con le stelle, en 2011.
Jeremias a participé, avec sa sœur Cecilia, à la saison 2 de Grande Fratello VIP, en 2017.

Saison 15 (2021) 
L'émission est diffusée durant 85 jours, entre les  et . Le vainqueur est Simone « Awed » Paciello. C'est d'ailleurs le seul finaliste à être arrivé sur l'île le  jour.

La liste des célébrités participantes est annoncée courant . Initialement annoncé, Carolina Stramare ne peut participer finalement à l'aventure à cause de problèmes familiaux.

Akash a participé à la saison 13 de Ballando con le stelle en 2018.
Elisa a participé à la saison 15 de Ballando con le stelle en 2020.
Paul est le père adoptif de Bianca, qui a participé à la saison 19 de Celebrity Big Brother.
Daniela a participé à la saison 9 de Grande Fratello en 2009. Elle avait abandonné lors du  jour.
Fariba est la mère de Giulia Salemi, qui a participé à les saisons 3 et 5 de Grande Fratello VIP.
Rosaria est la sœur de Rosalinda Cannavò, qui a participé à la saison 5 de Grande Fratello VIP sous le pseudonyme de Adua Del Vesco.
Ignazio a participé à la saison 2 de Grande Fratello VIP, est le petit ami de Cecilia de la saison 10 et est le beau-frère de Jeremías de la saison 14.
Matteo a participé à la saison 4 de La pupa e il secchione.
Miryea est la gagnante de la saison 4 de La pupa e il secchione.

Saison 16 (2022) 
L'émission est diffusée durant 99 jours, entre les  et . Le vainqueur est Nicolas Vaporidis.

Cette année, les concurrents seront divisés, en deux groupes : les couples et les célibataires. Les couples, seront composés d'amis ou de proches : parents/enfants, mari/femme, frère/sœur, mère/enfant et copain/copine.

Floriana Secondi est la gagnante de la saison 3 de Grande Fratello en 2003.
Lory a participé à Grande Fratello VIP 3 en 2018.
Antonio a participé à Grande Fratello VIP 4 en 2020.
Carmen a participé à Grande Fratello VIP 2 en 2017.
Clemente a participé à Grande Fratello VIP 1 en 2016.
Ilona a participé à The Farm 2 en 2005, et en 2008 à Bailando por un Sueño 5.
Jeremías a participé à Grande Fratello VIP 2 en 2017.
Patrizia a participé à Grande Fratello 15 en 2018.
Licia a participé à Grande Fratello VIP 4 en 2020.
Marialaura est la gagnante de la saison 5 de La pupa e il secchione.

Saison 17 (2023) 
L'émission est diffusée durant ? jours, entre les  et . Le vainqueur est .

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 Lien IMDB

Émission de téléréalité d'aventure
Émission de télévision produite en Italie
Émission diffusée sur Rai 2
Émission diffusée sur Canale 5
Survivor